Lavy steht für:
 Charles Lavy (1842–1928), Hamburger Kaufmann, Industrieller und Politiker
 Lavy, Ortschaft in der Gemeinde Viuz-la-Chiésaz im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Lavie